Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2014 – 21. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 25 lipca 2014 roku w Wiśle, a zakończyła 4 października 2014 w Klingenthal. Rozegrano 10 konkursów - 9 indywidualnych oraz 1 drużynowy mężczyzn. 

Po raz pierwszy w historii cyklu nie zaplanowano konkursów na skoczni w Hinterzarten. Organizatorzy zawodów na Adlerschanze zapowiedzieli jednak starania o powrót do kalendarza Letniego Grand Prix 2014. Ostatecznie nie udało im się przywrócić Hinterzarten do programu cyklu.

Pierwsze trzy konkursy indywidualne cyklu rozgrywane były według testowanego, nowego formatu rozgrywania zawodów (planowanego w sezonie 2014/2015 tylko podczas zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich). Zawodników po kwalifikacjach dzielono na cztery grupy po dwunastu skoczków. Awans do drugiej serii konkursowej uzyskiwało po sześciu najlepszych zawodników z każdej grupy. Do końcowej noty zawodnika wliczano noty za skoki w dwóch seriach konkursowych oraz serii kwalifikacyjnej. 
 Podział skoczków na grupy (według miejsc uzyskanych w kwalifikacjach):
 Grupa A: 45, 44, 37, 36, 29, 28, 21, 20, 13, 12, 5, 4;
 Grupa B: 46, 43, 38, 35, 30, 27, 22, 19, 14, 11, 6, 3;
 Grupa C: 47, 42, 39, 34, 31, 26, 23, 18, 15, 10, 7, 2;
 Grupa D: 48, 41, 40, 33, 32, 25, 24, 17, 16, 9, 8, 1.

Oficjalny kalendarz został zatwierdzony przez FIS w czerwcu 2014 roku podczas kongresu w Barcelonie.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2014 lub ustanowione w trakcie jego trwania.

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan po zakończeniu LGP 2014

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2014

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów 
W pierwszych trzech konkursach zgodnie z testowanymi zasadami do konkursu kwalifikowało się 48 najlepszych zawodników, a wyniki uzyskane w kwalifikacjach były wliczane do not zawodników w konkursie głównym. W przeciwieństwie do ogólnych zasad kwalifikacji, skoki dziesięciu najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej były również oceniane przez sędziów.

Liderzy klasyfikacji generalnej LGP

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2014. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Pierwszy period letni sezonu 2014/2015 składał się z 5 konkursów indywidualnych rozgrywanych od 26 lipca do 23 sierpnia, natomiast drugi od 20 września do 4 października i w jego skład weszły 4 konkursy.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

!